Мото Гран-при Чехии было 12-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2008 года. Эта гонка прошла с 15 по 17 августа 2008 года на автодроме в Брно.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Ссылки 
 

Ч